karabin maszynowy DP – karabin maszynowy
 dynamiczne pozycjonowanie statku – system manewrowania statkiem
 difosgen (oznaczenie wojskowe NATO: DP) – związek chemiczny
 dipisi – ludzie, którzy po drugiej wojnie światowej nie byli w stanie samodzielnie udać się do swojej ojczyzny
 dywizja piechoty (patrz →dywizja)
 Demokratische Partei – niemiecka partia polityczna
 dobreprogramy.pl – portal o tematyce komputerowej
 dp – jednostka wirtualna w systemach Android
 DisplayPort - standard złącza komputerowego służącego do przesyłania obrazu i dźwięku